Las siglas SPS pueden referirse a:

 SPS, el acrónimo serbio de Socijalistička Partija Srbije, véase Partido Socialista de Serbia.
 SPS, el acrónimo alemán de Sozialdemokratische Partei der Schweiz, véase Partido Socialista Suizo.
 SPS, el acrónimo inglés de Solar Power Satellite, véase Energía solar espacial.
 SPS, el acrónimo inglés de Super Proton Synchrotron, véase Super Proton Synchrotron
 SPS, el acrónimo español de Sindrome de Pies Sensibles.
 SPS, el acrónimo español de Subtitulado Para Sordos'', véase Subtítulo.